Этельред, буквально «благородный совет» — имя англосаксонского происхождения:

Мужской вариант 
Короли Уэссекса
 Этельред I (ок. 837—871) — король Уэссекса (865—871).

Короли Восточной Англии
 Этельред I (?—779) — король Восточной Англии (758—779).
 Этельред II — король Восточной Англии (870-е).

Короли Мерсии
 Этельред I — король Мерсии (675—704).
 Этельред II (?—911) — король Мерсии (879—883) и элдормен Мерсии (883—911).

Короли Нортумбрии
 Этельред I — король Нортумбрии (774—778 и 790—796).
 Этельред II (?—848) — король Нортумбрии (841—844, 844—848).

Другие
 Этельред Истрийский (?—между 640 и 670) — раннехристианский мученик, католический святой.
 Этельред (?-888) — архиепископ Кентерберийский (870—888).
 Этельред Неразумный (Этельред II, 968—1016) — английский король.
 Этельред, граф Файфский

Женский вариант 
 святая Этельдреда
 Одри (французский вариант женского имени Этельред)